Тадей Сакелшек (, род. ) — словенский шахматист, международный мастер.

Чемпион Словении 2004 г. Победитель юниорского чемпионата Словении 2001 г. (1—3 места с Ж. Званом и А. Лазаром).

В составе сборной Словении участник двух шахматных олимпиад (2002 и 2004 гг.; в 2002 г. выступал за 2-ю команду), трех Кубков Митропы (2004, 2006 и 2007 гг.; в 2004 г. сборная завоевала бронзовые медали соревнования), трех юношеских командных чемпионатов Европы (2002, 2003 и 2004 гг.).

Участник юниорского чемпионата мира 2001 г. Участник юношеских чемпионатов мира 2002 (в категории до 16 лет), 2003 и 2004 гг. (в категории 18 лет), юношеского чемпионата Европы 2004 г. (в категории до 18 лет).

Участник личного турнира Кубка Митропы 2001 г.

Участник Кубка европейских клубов 2011 г.

Участник ряда сильных по составу международных турниров, в том числе мемориалов М. Видмара и В. Пирца.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Т. Сакелшека на шахматных олимпиадах
 Выступления Т. Сакелшека в чемпионате мира среди юниоров 2001 года
 Выступления Т. Сакелшека в командных чемпионатах Европы среди юношей до 18 лет
 Выступления Т. Сакелшека в Кубках европейских клубов
 Выступления Т. Сакелшека в Кубках Митропы

Шахматисты Словении
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам